W Polsce
 Wg TERYT jest ich 22, w tym 20 podstawowych
 Konary – część miasta Żabno
 Konary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Konary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Udanin
 Konary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wińsko
 Konary – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia
 Konary – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny
 Konary – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Konary – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków
 Konary – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Konary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka
 Konary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Nasielsk
 Konary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk
 Konary – część wsi Głogów w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Wieniawa
 Konary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Brochów
 Konary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Tłuszcz
 Konary – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice
 Konary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Stopnica
 Konary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Konary – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Klimontów
 Konary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec
 Konary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim, w gminie Miejska Górka
 Konary – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Gołańcz
 Konary –  gromada w powiecie grójeckim
 Konary –  gromada w powiecie krakowskim
 Konary –  gromada w powiecie średzkim
 Konary - niestandaryzowana nazwa części wsi Wieszowa

Zobacz też 
 Konary-Kolonia, Koniarze